Стомпелев — фамилия.

Известные носители 
 Стомпелев, Евгений Евгеньевич (1912 — 1998) — председатель Ярославского горсовета.
 Стомпелев, Евгений Михайлович (1887—1939) — домрист, дирижёр и педагог.